|-
| 188501 - ||  || 11 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188502 - ||  || 12 august 2004 ||  || 
|-
| 188503 - ||  || 21 august 2004 || Catalina || CSS
|-
| 188504 - ||  || 22 august 2004 ||  || 
|-
| 188505 - ||  || 19 august 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 188506 - ||  || 5 septembrie 2004 ||  || 
|-
| 188507 - ||  || 4 septembrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 188508 - ||  || 7 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188509 - ||  || 7 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188510 - ||  || 7 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188511 - ||  || 7 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188512 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188513 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188514 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188515 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188516 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188517 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188518 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188519 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188520 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188521 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188522 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188523 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188524 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188525 - ||  || 8 septembrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 188526 - ||  || 7 septembrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 188527 - ||  || 7 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188528 - ||  || 9 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188529 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188530 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188531 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188532 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188533 - ||  || 10 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188534 Mauna Kea ||  || 15 septembrie 2004 ||  || , J. Bedient
|-
| 188535 - ||  || 6 septembrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 188536 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188537 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188538 - ||  || 13 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188539 - ||  || 15 septembrie 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 188540 - ||  || 13 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188541 - ||  || 15 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188542 - ||  || 15 septembrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 188543 - ||  || 7 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188544 - ||  || 17 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188545 - ||  || 17 septembrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 188546 - ||  || 17 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188547 - ||  || 17 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188548 - ||  || 17 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188549 - ||  || 17 septembrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 188550 - ||  || 4 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188551 - ||  || 4 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188552 - ||  || 9 octombrie 2004 ||  || 
|-
| 188553 - ||  || 10 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188554 - ||  || 4 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188555 - ||  || 5 octombrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 188556 - ||  || 5 octombrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 188557 - ||  || 5 octombrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 188558 - ||  || 5 octombrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 188559 - ||  || 5 octombrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 188560 - ||  || 6 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188561 - ||  || 4 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188562 - ||  || 5 octombrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 188563 - ||  || 6 octombrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 188564 - ||  || 6 octombrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 188565 - ||  || 7 octombrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 188566 - ||  || 7 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188567 - ||  || 7 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188568 - ||  || 7 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188569 - ||  || 8 octombrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 188570 - ||  || 13 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188571 - ||  || 21 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188572 - ||  || 7 noiembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188573 - ||  || 13 decembrie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 188574 - ||  || 18 decembrie 2004 || Mount Lemmon || 
|-
| 188575 - ||  || 1 februarie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 188576 Kosenda ||  || 5 martie 2005 ||  || K. Endate
|-
| 188577 - ||  || 2 aprilie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 188578 - ||  || 1 aprilie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 188579 - ||  || 4 aprilie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 188580 - ||  || 5 aprilie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 188581 - ||  || 10 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188582 - ||  || 10 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188583 - ||  || 21 iunie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 188584 - ||  || 30 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188585 - ||  || 30 iunie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 188586 - ||  || 2 iulie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188587 - ||  || 1 iulie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188588 ||  || 8 iulie 2005 || Wrightwood || 
|-
| 188589 - ||  || 6 iulie 2005 || Reedy Creek || 
|-
| 188590 - ||  || 6 iulie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188591 - ||  || 9 iulie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188592 - ||  || 8 iulie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188593 - ||  || 28 iulie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 188594 - ||  || 28 iulie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 188595 - ||  || 29 iulie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 188596 - ||  || 27 iulie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 188597 - ||  || 28 iulie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 188598 - ||  || 29 iulie 2005 || Reedy Creek || 
|-
| 188599 - ||  || 29 iulie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 188600 - ||  || 2 august 2005 || Socorro || LINEAR
|-